Le tournoi de tennis de Sofia est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du  au .

Isabel Cueto remporte le simple dames. En finale, elle bat Katerina Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Garrone et Laura Golarsa.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sofia
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Sofia
Sport en Bulgarie en 1989
Tennis en juillet 1989
Tennis en août 1989